Het ATP-toernooi van Sydney 2012 (met de officiële naam Apia International) werd gespeeld van 9 tot en met 14 januari 2012. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen van het NSW Tennis Centre in Australische stad Sydney.

Het enkelspel werd gewonnen door de Fin Jarkko Nieminen, die vanuit de kwalificaties de Fransman Julien Benneteau met 6-2, 7-5 versloeg. Hij verloor wel de finale van het dubbelspel: hij ging met de Australiër Matthew Ebden met 6-1, 6-4 onderuit tegen de Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2012 trok 89.924 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Outdoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney